Натуральне число 1173
 1173 рік до нашої ери
 1173 рік нашої ери